Katsuyoshi Kuwahara (Prefectura de Shizuoka, 1944), futbolista japonès 
 Yasuyuki Kuwahara (Prefectura d'Hiroshima, 1942), futbolista japonès